Kero Antoyan (mort en 1993), peintre et photographe arménien ;
 Arès Antoyan (1955), peintre français.